Krzysztof Pankiewicz, właśc. Krzysztof Żrałek (1933-2001) – scenograf, reżyser, malarz
 Krzysztof Pankiewicz (1951−2009) – polski wspinacz, alpinista i himalaista